Kabinet-Berlusconi I (van 10 mei 1994 tot 17 januari 1995)
Kabinet-Berlusconi II (van 11 juni 2001 tot 23 april 2005) 
Kabinet-Berlusconi III (van 23 april 2005 tot  17 mei 2006)
Kabinet-Berlusconi IV (van 8 mei 2008 tot 16 november 2011)

Zie ook
Silvio Berlusconi
Forza Italia